Дорс:
 дорс- (от ) — приставка, обозначающая спину, заднюю часть кого- или чего-либо, пример использования: дорсопатия — группа заболеваний, характеризующиеся болью в спине или шее.
 Дорс — фамилия-псевдоним английской актрисы Дианы Мэри Флак.
  — имя одного из основных персонажей цикла научно-фантастических романов Айзека Азимова «Основание» («Академия») — Дорс Венабили.

См. также 
 д’Орс